

Порт-Роял — місто, штат Пенсільванія
 Порт-Роял — місто, штат Південна Кароліна
 Порт-Роял — місто, штат Вірджинія